Сан-Валлуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 110 км на південь від Меца, 26 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сан-Валлуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сан-Валлуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сан-Валлуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сан-Валлуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сан-Валлуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези